La denominación Condado de Renville puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Renville, condado de Dakota del Norte.
 Condado de Renville, condado de Minnesota.